

Histoire
 La rébellion de Dorr est une insurrection armée à Rhode Island en 1841 et 1842

Patronymie

 Hans Dorr (1912-1945) est un lieutenant-colonel allemand de la Waffenn-SS pendant la seconde guerre mondiale. 
 Lester Dorr (1893–1980) est un acteur américain.
 Robert F. Dorr, pilote militaire, diplomate, écrivain et historien américain.
 Wilhelm Dörr (1881-1955) est un ancien tireur à la corde et athlète allemand.
 Wilhelm Dörr (Nazi) (1921-1945) est un garde de camp de concentration pendant la seconde guerre mondiale.

Autres 
 Le Dorr Mountain Trail, sentier de randonnée américain dans le comté de Hancock, dans le Maine.

Voir aussi